Extraleben bezeichnet:
 einen Bonus in Computerspielen, siehe Power-up
 den Roman Extraleben von Constantin Gillies